Puchar UEFA 2006/2007 () – 36. edycja międzynarodowego klubowego turnieju piłki nożnej Puchar UEFA, zorganizowana przez Unię Europejskich Związków Piłkarskich w terminie 13 lipca 2006 – 16 maja 2007. W rozgrywkach zwyciężyła drużyna Sevilla FC.

I runda kwalifikacyjna 
 Pierwsze mecze

13 lipca 2006

 Rewanże
27 lipca 2006

II runda kwalifikacyjna 
 Pierwsze mecze
8 sierpnia 2006

10 sierpnia 2006

 Rewanże
24 sierpnia 2006

I runda 
 Pierwsze mecze
14 września 2006

 Rewanże
28 września 2006

Faza grupowa 
W fazie grupowej zmierzą się zwycięzcy spotkań I rundy. 40 drużyn zostało podzielonych na osiem pięciozespołowych grup. Losowanie grup nastąpiło 3 października 2006 roku w Nyonie. Jedyna polska drużyna - Wisła Kraków znalazła się w grupie E.

Każda z drużyn rozegra po cztery mecze, dwa razy będąc gospodarzami, dwa razy grając na wyjeździe. Awansują trzy najlepsze drużyny z każdej grupy. Do tych 24 zespołów dołączy osiem, które zajmą trzecie miejsca w grupach Ligi Mistrzów i od tego momentu rozgrywki będą się odbywać systemem pucharowym.

Grupa A 

19 października 2006

2 listopada 2006

23 listopada 2006

29 listopada 2006

14 grudnia 2006

Grupa B 

19 października 2006

2 listopada 2006

23 listopada 2006

29 listopada 2006

14 grudnia 2006

Grupa C 

19 października 2006

2 listopada 2006

23 listopada 2006

29 listopada 2006

14 grudnia 2006

Grupa D 

19 października 2006

2 listopada 2006

23 listopada 2006

29 listopada 2006

14 grudnia 2006

Grupa E 

19 października 2006

2 listopada 2006

23 listopada 2006

30 listopada 2006

13 grudnia 2006

W styczniu 2007 Komisja Odwoławcza UEFA podjęła decyzję o wykluczeniu w tym sezonie z rozgrywek o Puchar UEFA Feyenoordu. Decyzja jest skutkiem burd urządzonych 30 listopada 2006 roku w Nancy przez chuliganów w barwach kibiców Feyenordu. Ponadto klub został również ukarany grzywną w wysokości 100 tys. franków szwajcarskich oraz kosztami usunięcia wyrządzonych szkód na stadionie AS Nancy.

Grupa F 

19 października 2006

2 listopada 2006

23 listopada 2006

30 listopada 2006

13 grudnia 2006

Grupa G 

19 października 2006

2 listopada 2006

23 listopada 2006

30 listopada 2006

13 grudnia 2006

Grupa H 

19 października 2006

2 listopada 2006

23 listopada 2006

30 listopada 2006

13 grudnia 2006

1/16 finału 
 1 mecze
14-15 lutego 2007

 Rewanże
22 lutego 2007

1/8 finału 
 1 mecze
8 marca 2007

 Rewanże
14-15 marca 2007

1/4 finału 
 1 mecze
5 kwietnia 2007

 Rewanże 	
12 kwietnia 2007

1/2 finału  	
 1 mecze 	
26 kwietnia 2007

 Rewanże 	
3 maja 2007

Finał 
Finał odbył się 16 maja 2007 na stadionie Hampden Park w Glasgow (Szkocja).

Puchar UEFA
2006 w piłce nożnej
2007 w piłce nożnej